Esistono più comuni francesi con questo nome

Riols – Hérault
Le Riols (Tarn)